Крутой Лог — название населённых пунктов в России:

 Крутой Лог — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Крутой Лог — хутор в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Крутой Лог — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Крутой Лог — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Крутой Лог — посёлок в Нагорском районе Кировской области.
 Крутой Лог — деревня в Омутнинском районе Кировской области, упразднён в 2007 г.
 Крутой Лог — посёлок в Енисейском районе Красноярского края.
 Крутой Лог — деревня в Альменевском районе Курганской области.
 Крутой Лог — деревня в Кезском районе Удмуртии.
 Крутой Лог — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.